Noorderhaven (Den Helder), een buurtschap in de gemeente Den Helder
Noorderhaven (Rotterdam), een gedempte haven in Rotterdam
Noorderhaven (Groningen), een haven in Groningen
Noorderhaven (Harlingen), een haven in Harlingen
Noorderhaven (Zutphen),   een in aanbouwzijnde woonwijk met jachthaven,Kantorenpark, 
winkel- en horecavoorzieningen